Tibru se poate referi la:
 Italia
 Tibru (, ), fluviu în Italia
 România
 Tibru, râu în România
 Tibru (, ), sat în comuna Cricău (, ), județul Alba

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară